Чемпионаты Пакистана по шахматам проводятся с 1959 г. Первые четыре турнира были проведены без участия шахматистов из Восточного Пакистана. В 1970 г. организатором турнира стала вновь созданная Пакистанская национальная шахматная федерация (нынешнее название — , ). Единственный турнир в таком формате прошел в Читтагонге, на территории Восточного Пакистана (в следующем году Восточный Пакистан получил независимость). Проведение национальных чемпионатов было возобновлено в 1974 г. Турнир с разной периодичностью проводится до настоящего времени. Сейчас турниры проходят раз в два года. Последнее соревнование состоялось в 2018 г.

Женские чемпионаты проводятся с 2000 г., причем первый и второй чемпионаты были проведены с интервалом в десять лет. С 2010 г. женские чемпионаты Пакистана проводятся раз в два года.

Безусловным лидером по количеству титулов у мужчин является международный мастер Махмуд Лодхи, выигравший 16 национальных чемпионатов. Четыре из шести проведенных к настоящему моменту женских чемпионатов выиграла Зенобия Васиф.

Хронологические таблицы

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шахматной федерации Пакистана

Пакистана
Шахматы в Пакистане
Спорт в Пакистане